Tatum kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Tatum (New Mexico)
Tatum (South Carolina)
Tatum (Texas)

Of naar de volgende personen:
Tatum Dagelet, Nederlandse actrice en presentatrice
Tatum O'Neal, Amerikaanse actrice
Art Tatum, Amerikaanse pianist
Channing Tatum, Amerikaanse acteur
Edward Lawrie Tatum, Amerikaanse geneticus
Jayson Tatum, Amerikaanse profbasketbalspeler
Mark Tatum, "man without a face"
Reece "Goose" Tatum, Amerikaanse profbasketbalspeler